Averdieck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Averdieck (1774–1839), deutscher Kaufmann
 Elise Averdieck (1808–1907), deutsche Schriftstellerin und Diakonissenmutter
 Eduard Averdieck (1810–1882), deutscher Architekt und Zimmermeister